Yego ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kirwa Yego (* 1986), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Charles Kipkemboi Yego (* 1944), kenianischer Hürdenläufer
 Daniel Kipkoech Yego (* 1979), kenianischer Marathonläufer
 Hilal Yego (* 1992), türkischer Leichtathlet
 Jonathan Kiptoo Yego (* 1976), kenianischer Marathonläufer
 Julius Yego (* 1989), kenianischer Speerwerfer
 Solomon Kirwa Yego (* 1987), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Kipyego